Marquesassalangan (Aerodramus ocistus) är en fågel i familjen seglare.

Utseende och läte 
Marquesassalanganen är en medelstor salangan med relativt lång kluven stjärt. Fjäderdräkten är mestadels brun med något ljusare undersida och mer guldbrunt på övergump och i en halskrage. Den liknar atiusalanganen, men är mindre kontrastrik samt har ljusare övergump och proportionellt stjärt. Tahitisalanganen är mycket lik, men jämfört med denna verkar den mörkare i ansiktet och tydligare guldkragad. Lätena liknar tahitisalanganen, med insektslika sträva ljud och drillar.

Utbredning och systematik 
Marquesassalangan delas upp i två underarter:
 A. o. ocistus – förekommer på norra Marquesasöarna (Eiao, Nukuhiva och Uahuka)
 A. o. gilliardi – förekommer på södra Marquesasöarna (Uapou, Hivaoa och Tahuata)

Levnadssätt 
Marquesassalanganen är vanligast över klippiga floddalar och fuktiga skogar.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Noter

Externa länkar 

Seglare
Fåglar i oceaniska regionen
Endemiska fågelarter i Marquesasöarna